Fosado puede referirse a:

Fosado:  localidad española dentro del municipio de La Fueva, en el Sobrarbe, provincia de Huesca, Aragón.
Foso: trinchera usada como barrera.
Fonsadera:  tributo o prestación que se hacía al rey para los gastos de la guerra.
Conjunto de fortificaciones de una ciudad.